Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1959 rozegrano w dniach 22 czerwca – 3 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Roy Emerson /  Neale Fraser -  Rod Laver /  Bob Mark 8–6, 6–3, 14–16, 9–7

Gra podwójna kobiet 
 Jeanne Arth /  Darlene Hard -  Beverly Baker Fleitz /   Christine Truman 2–6, 6–2, 6–3

Gra mieszana 
 Darlene Hard /  Rod Laver -  Maria Bueno /  Neale Fraser 6–4, 6–3

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców 
 Toomas Lejus

Gra pojedyncza dziewcząt 
 Joan Cross

Wimbledon według lat
1959 w tenisie ziemnym
1959 w Wielkiej Brytanii